Hero 108 ist eine US-amerikanische kanadische Zeichentrickserie, die 2010 erstmals ausgestrahlt wurde.

Handlung 
Das „Erste Kommando“ ist eine Gruppe von Kriegern aus dem verborgenen Königreich. Ihre Mission lautet, den Kampf zwischen Tieren und Menschen von der Zwietracht.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Dabei sind 52 Folgen in 3 Staffeln entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 1. März 2010 auf Cartoon Network in englischer Sprache ausgestrahlt.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 26. Februar 2011 auf der deutschen Version von Cartoon Network statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 

 

Fernsehserie der 2010er Jahre